Rumunjska:
 Negru Vodă (Constanţa, Rumunjska), u županiji Constanţa
 Radu Negru, mitski vladar kneževine Vlaške